Grata puede hacer referencia a lo siguiente:

 Grata, santa cristiana.
 Grata (brocha), una brocha de artesanía.
 Grata (hija de Valentiniano), tía materna de Gala Placidia.